Jannik Sinner era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare.

In finale Jason Kubler ha sconfitto Alejandro Tabilo con il punteggio di 7–5, 6(2)–7, 7–5.

Teste di serie 

  Jenson Brooksby (quarti di finale)
  Alex Bolt (ritirato)
  Maxime Cressy (secondo turno)
  Prajnesh Gunneswaran (primo turno)

  Emilio Gómez (primo turno) 
  Alejandro Tabilo (finale) 
  Ernesto Escobedo (semifinale) 
  Thanasi Kokkinakis (semifinale)

Qualificati 

  Darian King (quarti di finale)
  Stefan Kozlov (secondo turno)

  Genaro Alberto Olivieri (quarti di finale) 
  Aidan McHugh (secondo turno)

Lucky loser 

  Edan Leshem (primo turno)

Wildcard 

  Liam Draxl (primo turno)
  Govind Nanda (primo turno)

  Stefan Dostanic (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Lexington Challenger 2021